Con La mujer de mi hermano se puede referir a:

La mujer de mi hermano, octava novela del escritor peruano Jaime Bayly.

La mujer de mi hermano, película basada en la novela antes mencionada.